Центр гидрометеорологической службы Республики Узбекистан (Узгидромет) является органом государственного управления, специально уполномоченным для решения задач в области гидрометеорологии в Республике Узбекистан.

В задачи Центра гидрометеорологической службы входят развитие и совершенствование государственной системы гидрометеорологических наблюдений, гидрометеорологическое обеспечение отраслей экономики, проведение научно-исследовательских работ, улучшение краткосрочного и долгосрочного прогнозирования погоды, водности рек, изменений климата.

Общие сведения 
Узгидромет является составной частью одного из звеньев ООН — Всемирной Метеорологической Организации (ВМО), основная цель которой — наблюдения за погодой и климатом, сотрудничество в сборе и обмене данными метеорологических, гидрологических и других наблюдений за состоянием окружающей среды.

С 1967 года Ташкент — один из 29 региональных метеорологических центров, который осуществляет сбор метеорологической информации, подготовку и распространение карт погоды и прогнозов в Государствах Центральной Азии, Ближнего Востока и азиатской части России. Эта зона ответственности Узгидромета в системе Всемирной Службы Погоды (ВСП).

В состав Узгидромета входят более 400 пунктов наблюдения за состоянием окружающей среды. Метеорологические, гидрологические и агрометеорологические наблюдения проводятся на территории республики с 1921 года. Экологические наблюдения за состоянием водных объектов, воздуха, почвы проводятся с 1972 года.

Основные функции 
 сбор гидрометеорологической информации, её анализ и обобщение;
 создание национальной базы гидрометеорологических и климатических данных;
 развитие гидрометеорологической науки на базе современных технологий;
 предоставление различных видов обслуживания в форме гидрометеорологических прогнозов и предупреждений для населения;
 специальное оперативное гидрометеорологическое обслуживание сельского хозяйства, авиации, национальной обороны и других отраслей экономики;
 ведение мониторинга загрязнения атмосферы, загрязнения поверхностных (естественных водотоков) вод, почв и фоновый мониторинг (сбор, обработка, анализ данных и подготовка информации), прогноз уровня загрязнения атмосферы;
 мониторинг изменения климата и предоставление его ориентировочных прогнозов, а также вклад в оценку его воздействий в меры и варианты по реагированию на изменение климата;
 выполнение функций регионального метеорологического центра в системе Всемирной службы погоды Всемирной Метеорологической Организации.

История 
В Ташкенте метеорологические наблюдения ведутся с декабря 1867 года. С марта 1870 года в газете «Туркестанские ведомости» (Ташкент), публикуются сведения о погоде, данные метеонаблюдений. В 1873 году начала работать Ташкентская астрономическая и физическая обсерватория. В сентябре 1876 года была открыта метеостанция Ташкент-обсерватория, которая действует и в настоящее время.

К началу XX столетия было организовано 11 гидрометеорологических станций на территории Узбекистана.

Официальная дата рождения гидрометслужбы Узбекистана — 7 мая 1921 года. С 1931 года Гидрометслужба проводит как метеорологические так и гидрологические наблюдения. С 1992 года Гидрометслужба получает статус Главного управления по гидрометеорологии при Кабинете министров Республики Узбекистан (Главгидромет). С апреля 2004 г. Главгидромет преобразован в Центр Гидрометеорологической Службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет).

C 1 июня 2017 года Центр гидрометеорологической службы передан в систему Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан.

С 10 апреля 2019 года Узгидромет передан из состава Министерства по чрезвычайным ситуациям в систему Кабинета Министров Республики Узбекистан.

Международная деятельность 
Международная научно-техническая деятельность Узгидромета осуществляется на основании текущих и долгосрочных планов, задач, вытекающих из обеспечения выполнения обязательств Республики Узбекистан и возложенных Правительством Республики Узбекистан на Узгидромет координация работ по направлениям, а также в соответствии с решениями Правительства Республики Узбекистан Узгидромет является исполнительным агентством по взаимодействию со следующими международными Конвенциями ООН:

 Конвенция Всемирной Метеорологической организации (ВМО)
 Рамочная Конвенция ООН об изменении климата (РКИК)
 Киотский Протокол Рамочной Конвенции ООН об изменении климата (КП РКИК ООН).
 Парижское Соглашение по изменению климата.

22 января 1993 года вступил в силу документ о присоединении Республики Узбекистан к Конвенции Всемирной метеорологической организации. Генеральный директор Узгидромета решением Правительства назначается Постоянным Представителем Республики Узбекистан в ВМО. Узгидромет принимает активное участие в реализации всех Программ ВМО, являясь с 1967 года одним из Региональных метеорологических центров в системе Всемирной службы погоды. Все государства-члены ВМО разделены на 6 Региональных метеорологических ассоциаций (РА), метеорологические сети которых полностью или частично находятся в одном регионе. Узбекистан входит в Региональную Ассоциацию II — Азия, куда входит 35 азиатских стран-членов ВМО. В активном взаимодействии Узгидромета с международными организациями и национальными гидрометеорологическим службами (НГМС) стран Центральной Азии подготавливаются и реализуются проекты по совершенствованию систем наблюдений, мониторинга и связи в бассейне Аральского моря. Данные проекты направлены на решение гидрологических проблем и улучшения экологической обстановки.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт службы
 Страница на facebook
 Страница в instagram
 Страница в telegram
 Канал в youtube

Организации Узбекистана
Национальные метеорологические службы